Midyat (district), een district in de provincie Mardin in Turkije
 Midyat (stad), de hoofdplaats van dit district